Sea Legs – musical del 1937

Film
Sea Legs – cortometraggio del 1925 diretto da Gilbert Pratt
Sea Legs – film del 1930 diretto da Victor Heerman e, non accreditato, Richard Wallace
Sea Legs – cortometraggio del 1932 prodotto dalla Warner Bros.